Суперкубок Англии по футболу 1966 года () — 44-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле 13 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1965/66, и «Эвертон», обладатель Кубка Англии 1966 года. Матч закончился минимальной победой «красных».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1966
Суперкубок Англии 1966
Суперкубок Англии 1966
Суперкубок Англии
Спортивные соревнования в Ливерпуле
События 13 августа
Август 1966 года
Спорт в Великобритании в 1966 году